La nocerite è un minerale, considerato fluoborato di magnesio.

Abito cristallino 
La composizione chimica è la seguente: Mg3BO3(F,OH)3 - Sistema esagonale.

Origine e giacitura 
Scoperta nel 1881 dal geologo Arcangelo Scacchi, si rinviene nella tufara di Fiano a Nocera Inferiore.

Forma in cui si presenta in natura

Bibliografia 
Scacchi A., 1881, Acc. Linc., Trans. 5, p. 270.
Dana E.S., 1892, System of Mineralogy, 6th. Edition, New York, p. 174
Zambonini F., 1910, Mineralogia Vesuviana, «Atti R. Acc. Sc. Fis Mat.», XIV
Scherillo A., 1938, Ricerche sulla struttura cristallina della nocerite, in: Periodico di Mineralogia, vol. 9, pp. 229–248. 
Palache C., Berman H., & Frondel C., 1951, The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II, Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, pp. 85–86.
Flamini A., 1966, Sulla composizione chimica della nocerite, in Periodico di Mineralogia v. 35, pp. 205–222. 
Camara F., Ottolini L., 1997, Location of H atoms within the fluorborite-nocerite solid solution, in: XXVII Congresso AIC, Perugia, 12-14 settembre 1997, Riassunti, p. 31.

Nitrati e carbonati (minerali)
Nocera Inferiore